Boudewijn I van Vlaanderen met de sterke arm (c. 837 - 879), graaf van Vlaanderen
 Boudewijn II van Vlaanderen de kale (863 - 918)
 Boudewijn III van Vlaanderen (c. 940 - 962), graaf van Vlaanderen
 Boudewijn IV van Vlaanderen met de baard (980 - 1035), graaf van Vlaanderen
 Boudewijn V van Vlaanderen de grote (c. 1013 - 1067), graaf van Vlaanderen
 Boudewijn VI van Vlaanderen van Hanson (1030 - 1070), graaf van Vlaanderen en Henegouwen
 Boudewijn VII van Vlaanderen Hapkin of met de bijl (1093 - 1119), graaf van Vlaanderen
 Boudewijn VIII van Vlaanderen de moedige (c. 1150 - 1195), graaf van Vlaanderen, Henegouwen en Namen
 Boudewijn IX van Vlaanderen, (1172 - 1205), graaf van Vlaanderen en Henegouwen, keizer van het Latijnse keizerrijk